Cette page présente le bilan saison par saison du Valenciennes Football Club.

Bilan global des championnats 1933-2022 

Valenciennes
Valenciennes Football Club